Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 1 2019-2020 est la  édition de cette compétition qui constitue le  national et le plus haut niveau ouvert aux amateurs. Cette édition est marquée par l'élargissement de la compétition de 32 à  selon un nouveau format.

Le 24 mars 2020, la Fédération française de handball décide de l'annulation de l'ensemble des compétitions nationales (hors championnats professionnels) en raison de la pandémie de maladie à coronavirus de 2019-2020.

Formule 
Pour cette nouvelle saison, la compétition, élargie à 16 nouvelles équipes, est complètement revue. Elle ne compte plus qu'une phase de poule suivie d'une phase finale pour les meilleures équipes de chaque poule.

Pour la saison régulière, les quarante-huit équipes sont réparties dans quatre poules de douze équipes, chaque équipe affrontant deux fois ses adversaires selon une formule en aller-retour. La poule 1 a un statut particulier car elle regroupe les équipes ayant le statut VAP, accompagnées des meilleures équipes de la saison précédente. Les poules 2, 3 et 4 sont constituées sur des critères géographiques. La poule 2 concerne toute la moitié ouest de la France accompagnée de quelques clubs d'Île-de-France. La poule 3 est constituée pour moitié de clubs franciliens, les autres venant du Nord et de l'extrémité est du pays. Enfin, la poule 4 concentre les clubs du sud-est dont Ajaccio, le seul club corse.

À la fin de saison régulière, début mai, les deux meilleurs clubs de chaque poule, indifférement de leur statut VAP, sont qualifiés pour les quarts de finale. Le classement des poules détermine aussi les promotions et relégations.
 Les deux meilleurs clubs de la poule 1 qui ont le statut VAP sont promus en Proligue. Seules quatre équipes ont obtenu ce statut pour la saison 2019-2020 : Saint-Marcel Vernon, Caen Handball, Sarrebourg Moselle-Sud Handball et Angers SCO Handball. Les éventuels repêchages seront également déterminés selon le classement des clubs  dans cette poule.
 Les clubs classés aux  et  des poules 2, 3 et 4 sont relégués en Nationale 2 pour la saison suivante.
 Les clubs classés  et  de la poule 1 seront reversés dans les poules géographiques la saison suivante, sauf s’ils obtiennent le statut VAP.

La seconde phase se compose de trois tours (quarts de finale, demi-finales et finale) joués en matchs aller-retour, le match retour se jouant chez l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière. Pour les quarts de finale, les premiers affrontent obligatoirement le deuxième d'une autre poule. Le vainqueur de la finale est sacré champion de France de Nationale 1 masculine. Les deux équipes  les mieux classées dans cette phase finale sont prioritaires pour intégrer la poule 1 de la saison suivante.

Équipes participantes 

Remarques : Les clubs de Bruges et Lormont ont formé une union. L'équipe première du club participe à ce championnat au titre du classement du Bruges Handball 33 la saison précédente.

Première phase

Poule 1 (Accession/VAP)

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Seconde phase  
La seconde phase est abandonnée en raison de la pandémie de COVID–19 et du confinement. Elle devait réunir les deux premiers de chaque poule dans des quarts de finale, demi-finales et finale en matchs aller-retour.

Bilan de la saison

Classement final 
Le , la FFHB a établi le classement final du championnat :

Tableau récapitulatif

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 Handzone.net : Résultats et actualités du championnat N1

2019-2020
Handball M3
France M3
N1M
Compétition de handball annulée en raison de la pandémie de Covid-19